Buschhäuser ist der Name mehrerer Orte

 Buschhäuser, Wohnplatz im Ortsteil Reesdorf (Möckern), Stadt Möckern, Sachsen-Anhalt
 Buschhäuser, Wohnplatz im Ortsteil Schönbach (Kamenz), Stadt Kamenz, Sachsen
 Buschhäuser, Wohnplatz im Ortsteil Wiese (Märkische Heide), Gemeinde Märkische Heide, Brandenburg